Great Expectations, livro de Charles Dickens

Filmes e telesséries
Great Expectations (filme de 1917), filme mudo com Jack Pickford
Great Expectations (filme de 1934), com Phillips Holmes e Jane Wyatt
Grandes Esperanças (filme de 1946), com John Mills e Jean Simmons
Great Expectations (minissérie de 1959), com Dinsdale Landen e Helen Lindsay
Great Expectations (filme de 1967), com Gary Bond e Francesca Annis
Great Expectations (filme de 1974), Michael York e Sarah Miles
Great Expectations (minissérie de 1981), produção da BBC com Stratford Jones e Gerry Sunquist
Great Expectations (filme de 1981), com Derek Francis
Great Expectations (animação de 1983), com vozes de Phillip Hinton e Liz Horne
Great Expectations (minissérie de 1989), com Anthony Hopkins e Jean Simmons
Grandes Esperanças (filme de 1998), com Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow
Great Expectations (filme de 1999), com Ioan Gruffudd e Charlotte Rampling
"Great Expectations" (Modern Family), episódio da série

Outros
 Great Expectations (musical), exibido na London West End
Great Expectations – The Singles Collection, álbum de New Model Army